Saint-Sernin kan avse:

 Saint-Sernin – en basilika i Toulouse

Geografi
 Saint-Sernin, Ardèche – kommun i Ardèche
 Saint-Sernin, Aude – kommun i Aude
 Saint-Sernin, Lot-et-Garonne – kommun i Lot-et-Garonne
 Saint-Sernin-du-Bois – kommun i Saône-et-Loire
 Saint-Sernin-du-Plain – kommun i Saône-et-Loire
 Saint-Sernin-lès-Lavaur – kommun i Tarn
 Saint-Sernin-sur-Rance – kommun i Aveyron

Se även
 Saint-Cernin, Cantal – kommun i Cantal
 Saint-Cernin, Lot – kommun i Lot
 Saint-Cernin-de-Labarde – kommun i Dordogne
 Saint-Cernin-de-Larche – kommun i Corrèze
 Saint-Cernin-de-l'Herm – kommun i Dordogne